IPEX peut être :
 l'abréviation de InterParliamentary EU information eXchange
 un syndrome médical